

Cinema e TV 
 Hell's Gate – webserie libanese del 2021 diretta da Amin Dora

Geografia 
 Hell's Gate – centro abitato di Saba
 Parco nazionale di Hell's Gate – area naturale protetta del Kenya
 Hell's Gate Island – isola dell'Antigua e Barbuda

Pagine correlate 
La porta dell'inferno
Hells Gate